Mecz o Superpuchar Europy 2015 został rozegrany 11 sierpnia 2015 roku na Stadionie Borysa Paiczadze w Tbilisi pomiędzy Barceloną, zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 2014/2015 oraz Sevillą, triumfatorem Ligi Europy UEFA 2014/2015. FC Barcelona zwyciężyła mecz po dogrywce 5:4, tym samym wygrywając Superpuchar Europy po raz piąty w historii klubu.

Droga do meczu

Sevilla FC

FC Barcelona

Szczegóły meczu 

Spotkanie finałowe odbyło się 11 sierpnia 2015 na Stadionie Borysa Paiczadze w Tbilisi. Frekwencja na stadionie wyniosła 51 940 widzów. Mecz sędziował Willie Collum ze Szkocji. Mecz zakończył się zwycięstwem Barcelony 5:4 po dogrywce. Bramki dla Barcelony zdobyli Lionel Messi w 7. i 16. minucie, Rafael Alcântara w 44. minucie, Luis Suárez w 52. minucie i Pedro Rodríguez w 115. minucie. Bramki dla Sevilli strzelali Éver Banega w 3. minucie, José Antonio Reyes w 57. minucie, Kévin Gameiro w 72. minucie z rzutu karnego oraz Jewhen Konoplanka w 81. minucie.

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (2014/2015)
 Liga Europy UEFA (2014/2015)

Bibliografia 
 RSSSF 

2015 w piłce nożnej
Superpuchar Europy UEFA
2015 w Gruzji
Sport w Tbilisi